est la formule brute de plusieurs isomères.

 Anhydride d'acide
 anhydride acétique, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide acétylacétique, numéro CAS 
 acide 2-méthyl-3-oxopropanoïque, numéro CAS 
 acide 2-oxobutanoïque, numéro CAS 
 acide 4-hydroxybut-2-énoïque ou acide 4-hydroxycrotonique, numéro CAS 

 Ester
 carbonate de propylène, numéro CAS